Division 1 i fotboll för damer 2023 är den tredje högsta divisionen för damer i Sverige, under Elitettan och Damallsvenskan.

Förlopp
 Den 30 december 2022 meddelade Bergdalens IK att man drar sig ur Elitettan. Den vakanta platsen erbjöds till BK Häckens andralag (utvecklingslag), som den 9 januari 2023 meddelade att man tackade ja. Detta betydde att det nu fanns en vakant plats i Division 1 Södra, Mariebo IK fick förfrågan och tackade ja.

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Mellersta

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Se även 
 Allsvenskan 2023
 Damallsvenskan 2023
 Superettan 2023
 Elitettan 2023
 Ettan 2023
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024 (damer)

Källor 
Svenskfotboll.se
Svenskfotboll.se - Norra
Svenskfotboll.se - Mellersta
Svenskfotboll.se - Södra

Referenser

Fotboll i Sverige 2023
2023
Fotbollssäsongen 2023